Mason Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Mason Island (Alabama)
 Mason Island (Connecticut)
 Mason Island (Florida)
 Mason Island (Illinois)
 Mason Island (Frederick County, Maryland)
 Mason Island (Montgomery County, Maryland)
 Mason Island (Missouri)
 Mason Island (New Hampshire)
 Mason Island (Vermont)

Siehe auch:
 Theodore Roosevelt Island (früher Mason’s Island), Insel Potomac River, Washington, D.C.